Kout steht für:

 Kout na Šumavě, eine Gemeinde in Tschechien
 Kout, Ansiedlung von Deštné v Orlických horách, Okres Rychnov nad Kněžnou

Kout ist der Familienname folgender Personen:

 Josef Kout (1907–1970), tschechischer nationalsozialistischer Politiker 
 Jiří Kout (* 1937), tschechischer Dirigent